Оттон I Ясновельможний (*836 — †912) — герцог Саксонії.
 Оттон Великий (*912 — † 973) — засновник й перший імператор Священної Римської Імперії.
 Оттон I (герцог Швабії) (*954 — †982) — герцог Швабії і Баварії.
 Оттон I (граф Бургундії) (*1171— †1200) — пфальцграф Бургундії з династії Гогенштауфенів.
 Оттон I (герцог Брауншвейг-Люнебурга) (*1204 — †1252) — герцог Брауншвейг-Люнебурга.
 Оттон I Веселий (*1301 — †1339) — герцог Австрії та Штирії з династії Габсбургів.
 Оттон I Віттельсбах (*1815 — †1867) — король Греції з династії Віттельсбахів.
 Отто фон Габсбург (*1912 — †2011) — номінальний імператор Австрії з династії Габсбургів.

Див. також 
 Оттон II (значення)
 Оттон III (значення)
 Оттон IV (значення)